Machold bezeichnet:

 Machold Rare Violins, ein ehemaliges Handelsunternehmen für alte Streichinstrumente

Machold ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Machold (* 1949), deutscher Geigenhändler
 Jorge Machold (1940–2015), deutscher Künstler
 Joseph Machold (1824–1889), österreichischer Maler und Illustrator
 Reinhard Machold (1879–1961), österreichischer Politiker, steirischer Landeshauptmann 1945
 Uwe Machold (* 1961), deutscher Fußballspieler